— манга Кэй Окубо, выходящая с 2013 года в журнале Monthly Comic Zenon. На 20 января 2020 года было выпущено 12 танкобонов. На её основе выпущен аниме-сериал студией Seven Arcs, чья премьера состоялась 4 апреля 2020 года.

Сюжет 
Флоренция, 1506 год. Арте Спаллетти — единственная дочь благородной, но потерявшей влияние флорентийской семьи. Она с детства проявляла особую любовь и склонность к живописи. После смерти поощрявшего её талант отца дела семьи ухудшились, и мать девушки твёрдо решила удачно выдать её замуж, однако сама Арте ушла из дома, желая стать подмастерьем художника. Однако ни один мастер во Флоренции не желал брать её в ученики, пока она не столкнулась с юным художником Лео, разглядевшим в ней самого себя в юности и согласившимся учить её.

Персонажи 
 — наследница знатного флорентийского дома Спаллетти, с детства была наделена глубокой любовью и талантом к живописи. Отец всегда предоставлял дочери лучших учителей, но после его смерти мать пытается заставить её отказаться от мечты стать мастером живописи. Решив защитить свои мечты любой ценой, Арте покинула дом и отказалась от своего благородного статуса, отправившись на поиски мастера, чтобы стать художником. Поиски в конечном итоге привели её к молодому, но уже известному художнику Лео. Её образ вольно основан на Артемизии Джентилески, первой женщине, ставшей членом Академии изящных искусств во Флоренции.
 Сэйю: Микако Комацу

 — молодой художник. Провёл детство в бедности. Видя в Арте ту же страсть к рисованию, что была у него, он решает взять её в подмастерья. Застенчивый и с замечательным талантом, он сумел за эти годы войти в милость некоторых из самых известных представителей флорентийской знати.
 Сэйю: Кацуюки Кониси

 — красивая и прагматичная куртизанка, самая желанная женщина Флоренции с бесконечным числом поклонников и поклонниц. С первой встречи заинтересовалась Арте и даже заказала ей свой портрет, который стал дебютной работой художницы. Позже они стали хорошими подругами, так что Вероника использовала свои контакты в дворянских кругах Флоренции для облегчения работы Арте.
 Сэйю: Саяка Охара

 — молодой ученик-скульптор из сравнительно богатой семьи, вынужденный пойти работать, чтобы помочь отцу-магистрату выделить деньги, необходимые для оплаты приданого его пяти сестёр. Влюбившись в Арте с первого взгляда, он был отвергнут ею, но с тех пор между ними установилась крепкая дружба.
 Сэйю: Дзюнъя Эноки

 — благородный венецианец и опытный торговец. Околдованным талантом и решительным характером Арте, он предлагает ей отправиться в Венецию, чтобы стать одновременно семейным художником и наставником его племянницы. Девушка согласится на это в том числе затем, чтобы успокоить бурю чувств, вызванную влюблённостью в Лео. Несмотря на то, что способности Юлия и его компетентность в вопросах бизнеса сделали состояние для его семьи, отношения с его старшим братом Марко уже давно разрушены.
 Сэйю: Косукэ Ториуми

 — старшая дочь Марко и Софии деи Фальер, одной из старейших и благороднейших купеческих семей Венеции. Ходячая неприятность, постоянно сбегающая от своих наставников, о чем быстро узнаёт Арте, назначенная на эту должность.
 Сэйю: Мао Итимити

 — швея родом из фермерской семьи. Всегда завидовала аристократии, но потом прониклась уважением к Арте и научилась у неё читать и писать.
 Сэйю: Киёно Ясуно

Медиа

Манга 
С 2013 года издаётся в журнале Monthly Comic Zenon издательства Tokuma Shoten. Главы были собраны и выпущены в виде 12 томов на январь 2020 года. Манга лицензирована и выпускается в Северной Америке издательством Media Do.

Аниме 
21 июля 2019 года издатель Tokuma Shoten объявил о съёмках аниме-сериала, адаптирующего мангу Arte для телевидения. Позднее эта новость была подтверждена самой Кэй Окубо. Производством занялась Seven Arcs под контролем режиссёра Такаюки Хамана, сценарий написала Рэйко Ёсида, музыку — кинокомпозитор Ито Горо, впервые пробующий силы в анимации. За дизайн персонажей отвечает Тиёко Миякава. Маая Сакамото исполнила начальную композицию сериала «Clover», тогда как завершающую «Hare Moyō» — Киёно Ясуно.

Премьера аниме-сериала состоялась 4 апреля 2020 года.

Критика 
В первую очередь Arte — это история девушки, которая благодаря своей целеустремленности преодолевает социальные преграды и старается воплотить свою мечту. Хотя завязка сюжета уже довольно избита — героиня преодолевает социальные нормы в эпоху, когда о феминизме еще не слышали, — благодаря своим персонажам манга удачно подаёт её.

Рисунок в манге красив. Во многом работа Окубо напоминает стиль Каору Мори, особенно вниманием к деталям и исторической достоверности, в частности платью героини и самому городу Флоренции.

Примечание

Ссылки 
 Arte  в Monthly Comic Zenon 
 Официальный сайт аниме
 

Seven Arcs